Владимир Александрович Пономарёв (творческий псевдоним Plemiash) (, ) — режиссёр анимационных фильмов, художник-аниматор, автор открыток, комиксов.

Биография 
Художником начал работать в 1996 году в детском журнале комиксов «Арбуз».

С 2004 по 2006 год работал художником-постановщиком и аниматором на студии «Тема» над анимационным сериалом для детей «Волшебные холмы».

В 2006 году начал работу над анимационным сериалом для подростков «Re-анимация» целью которого была борьба с наркотиками.

В 2007 году был приглашен на должность режиссёра в компанию Videosnack, где под его руководством было выпущено более 40 анимационных фильмов.

В 2008 году совместно с Павлом Мунтяном основывает студию «Toonbox», где за тринадцать лет было выпущено более 400 фильмов, отмеченных многими призами, дипломами и наградами.

Участник фестиваля КомМиссия. В 2009 году при поддержке оргкомитета фестиваля, была издана книга комиксов «Пази и Каропка».

27 октября 2018 года одним из первых получает паспорта Виртуального государства Фриленд.

Фестивали и награды 
 2008 — Винницианский фестиваль (г. Винница), в номинации «Авторский ролик» за мультфильм «Настоящие приключения Белки и Стрелки»
 2009 — Russian Flash Awards, победитель в номинации «Мультипликация» за сериал «Три брата Акробата»
 2010 — XV Открытый российский фестиваль анимационного кино, приз за лучшую работу в области прикладной анимации за эпизод «Раскольников» из сериала «История могла бы пойти по-другому» режиссёру Владимиру Пономарёву
 2012 — XVII Международный фестиваль детского анимационного кино «Золотая рыбка», Геленджик : приз зрительских симпатий — Сериал «Куми-Куми».
 2017 — 22 Открытый Российский Фестиваль анимационного кино в Суздале: в категории «Лучший сериал» диплом «За художественную выразительность» — «Самый главный начальник» (сериал «Котики, вперед!») реж. Владимир Пономарёв.
 2019 — XXIV Открытый Российский фестиваль анимационного кино в Суздале.  Приз за лучший сериал, эпизод «Потерянный сон. Машина времени» (сериал «Новые Куми-Куми»), реж. Владимир Пономарёв

Фильмография 
 Студия Toonbox (2008—2021). Основатель, художественный руководитель.
 Сериал Take My Muffin, автор идеи, художник персонажей, режиссер, сценарист
 Анимационный клип "Идиот" для Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы", режиссер, сценарист
Анимационный клип "Arriba" для совместного проекта "Little Big" и " Clean Bandit" , режиссер, художник персонажей
Сериал «Котики, вперед!» — автор проекта, режиссёр, художник персонажей
 Сериал «Mr. Freeman» — автор графического образа персонажа, графической концепции, режиссёр, художник-постановщик
 Сериал «Куми-Куми» — автор проекта, режиссёр, сценарист, художник персонажей, актёр озвучивания Джуга, Шумадан
 Сериал «Фиксики» — режиссёр флэш-вставок
 Сериал «Настоящие приключения Белки и Стрелки» — режиссёр, художник персонажей, художник-постановщик
 Сериал «История могла бы пойти по-другому» — режиссёр, сценарист, художник персонажей, художник-постановщик
 Сериал «Новые возможности семёрки» — режиссёр, сценарист, художник персонажей, художник-постановщик
 Сериал «Три брата Акробата» — режиссёр, сценарист, художник персонажей, художник постановщик
 Компания VideoSnack (2007—2008). Режиссёр, художник персонажей, художник-постановщик.
 City Victims
 Сериал «Спиногрызы»
 Сериал «Chick Stories»
 Сериал «Sexisodes»
 Проект «Ре-анимация» (2006—2007) — антинаркотический сериал для подростков. Художник по фонам, художник-постановщик, аниматор.
 Мозг и печёнка
 Миха и Бумер
 Анимационный клип «Маленькая девочка» на песню гр. «Крематорий» 
 Сгинь
 Маленький принц
 Проект «Волшебные холмы» (2004—2006) — анимационный сериал для детей. Художник-постановщик, аниматор.

Примечания

Ссылки 
 Сайт студии Toonbox
 страница на facebook
 Пономарев Владимир — animator.ru
 

Мультипликаторы России
 
Toonbox